Митрошинская — название населённых пунктов.

Россия 
 Митрошинская —  деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Митрошинская —  населенный пункт в Вельском районе Архангельской области.